Henry Thomas (1874–1930) amerikai country blues zenész, énekes
 Henry Thomas (1883–1963) olimpiai bajnok brit ökölvívó
 Henry Thomas (1971) amerikai színész